Les Anneaux de Bicêtre est un roman de Georges Simenon (1962).
 Les Anneaux de Bicêtre est un téléfilm de Louis Grospierre (1977), adapté de Simenon.